Pujiang, även stavat Pukiang enligt den gamla kinesiska postkartan, kan syfta på följande orter i Kina:

Pujiang, Chengdu – ett härad i Sichuan-provinsen i sydvästra Kina
Pujiang, Jinhua – ett härad i Zhejiang-provinsen
Pujiang (köpinghuvudort i Kina, Shanghai Shi, lat 31,09, long 121,50)

WP:Projekt Kina